Clearbrook est un nom de lieu notamment porté par : 

 Clearbrook (Colombie-Britannique)
 Clearbrook (Minnesota)
 Clearbrook (New Jersey)